Ка́фельников — фамилия. Известные носители:

 Кафельников, Владимир Юльевич (род. 1951) — российский и украинский трубач и музыкальный педагог.
 Кафельников, Евгений Александрович (род. 1974) — российский теннисист и гольфист.